George Kearsley Shaw (1751-1813), botaniste et zoologiste britannique.
 George Bernard Shaw (1856-1950), critique musical et dramatique irlandais, essayiste, et auteur célèbre de pièces de théâtre.
 George Duncan Shaw (1915-1999), joueur de rugby écossais.
  (1931-1988), triple sauteur américain qui participa aux Jeux olympiques de 1956.
  (né en 1966), artiste plasticien anglais nommé au Prix Turner de 2011.
 George Howard Shaw (né en 1933), joueur professionnel de football américain.

Voir aussi